Сальто () — департамент на севере Уругвая. Площадь — 14 163 км². Административный центр департамента — одноимённый город Сальто.

География 
На севере граничит с департаментом Артигас, на востоке — с департаментами Ривера и Такуарембо, на юге — Пайсанду, на западе граничит по реке Уругвай с Аргентиной.

История 
Посёлок Сальто был основан 8 ноября 1756, а 8 июня 1863 года получил статус города. Департамент был создан 17 июня 1837 года на территориях, ранее принадлежавших департаменту Пайсанду, и включал в себя кроме нынешней территории и современный департамент Артигас.

Демография 
Основные показатели (на 2004 год):
 На каждые 100 женщин приходится 96,4 мужчин
 Рождаемость: 20,49 на 1 000 жителей
 Смертность: 7,96 на 1 000 жителей
 Естественный прирост: 0,97 % (2004)
 Средний возраст населения: 27,2 лет (26,2 у мужчин, 28,3 у женщин)
 Средняя продолжительность жизни (2004):
 всего: 74,97 лет
 мужчины: 71,73 лет
 женщины: 78,34 лет
 Среднее количество детей в семье: 2,81
 Средние месячные расходы (для городов с населением свыше 5 000 жителей): 3 222,8 песо (102 евро, 4593 рублей) в месяц

Основные населённые пункты:

Административное деление 
Департамент Сальто делится на 6 муниципалитетов:

 Белен (Belén)
 Колония-Лавальеха (Colonia Lavalleja)
 Матаохо (Mataojo)
 Сан-Антонио (San Antonio)
 Ринкон-де-Валентин (Rincón de Valentín)
 Вилья-Конститусьон (Villa Constitución)

Экономика 
Сальто славится скотоводческими традициями, здесь разводится крупный рогатый скот, овцы. Фермы в основном расположены вдоль реки Уругвай. Близ Сальто и Сан-Антонио выращиваются цитрусовые, клубника, томаты, арбузы, виноград. На севере департамента производится пшеница, подсолнечник, кукуруза, зерновые, а также сахарный тростник.

В департаменте добываются драгоценные камни — агаты и аметисты. Промышленный сектор включает в себя производство холодильного оборудования, судостроение, пищевую промышленность (изготовление натуральных соков и розлив минеральной воды). Также развиты молочное производство, а продукция пчеловодства имеет довольно высокую репутацию в том числе в Европе.

Город Сальто особенно в последние годы выдвинулся в число крупнейших туристических центров Уругвая.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт департамента Сальто 

Сальто (департамент)